Destal peut désigner :
 Didier Destal (1947-2012), psychiatre français ;
 Yann Destal (1978-), auteur-compositeur-interprète français.